Задоро́жный — русская фамилия (женская форма — ), и топоним.

Известные носители 
 
 
 Задорожный, Вадим Николаевич — российский бизнесмен, коллекционер, президент Русской гильдии антикваров. Основатель и руководитель Музея техники, директор музея-усадьбы Архангельское (с 2015 года).
 Задорожный, Василий Никифорович (род. 1947) — ректор Сыктывкарского государственного университета.
 Задорожный, Владимир Владимирович (1955—1985) — Герой Советского Союза.
 Задорожный, Вячеслав Казимирович (род. 1955) — украинский политик, депутат Украины VII созыва от Партии регионов. Первый зампредседателя Днепропетровской обладминистрации.
 Задорожный, Григорий Кириллович (1918—2006) — Герой Советского Союза, связист, гвардии сержант.
 
 Задорожный, Игорь Сергеевич (род. 1975) — Герой Российской Федерации.
 Задорожный, Константин Алексеевич (1897—1964) — директор Сталинградского тракторного завода, генерал-майор инженерно-танковой службы.
 Задорожный, Леонид Яковлевич (род. 1956) — советский боксер, семикратный чемпион Украины по боксу, директор стадиона «ХТЗ».
 
 Задорожный, Сергей Михайлович (род. 1976) — украинский футболист, защитник, тренер.
 Задорожный, Филипп Львович — матрос.
 Задорожный, Юрий Александрович (род. 1970) — российский ориентировщик-подводник.

Топоним

Россия 
 Задорожный — посёлок в Краснояружском районе Белгородской области.
 Задорожный — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области.